Ра́совая тео́рия Гю́нтера — псевдонаучная концепция неравноценности рас, их способностей к развитию, труду и, наоборот, склонностей к деградации, а также некоторым другим аспектам генезиса цивилизации. Была разработана расовым теоретиком Хансом Гюнтером, оказала значительное влияние на расовую политику нацистской Германии.

Описание 
Определением понятия раса стала совокупность признаков ментального и физического характера, которая выказывается представителем той или иной расы (), и которая является неотъемлемой частью каждой из типов рас.

Основные положения 
Его расовая теория выделяет основные типы людей по отличительным антропологическим признакам — черепному указателю, пропорциям тела, лица, абсолютным размерам и пигментации (цвет волос, глаз, кожи). Каждому типу приписываются определённые психические и умственные качества.

Европеоидная раса

Нордический тип 
Высокорослые долихоцефалы. Узкое длинное лицо, оттенок волос варьируется от белокурых до тёмно-русых, глаза голубые или серые, узкий длинный нос, угловатый выступающий подбородок. Распространены в Северной Германии и Голландии, Латвии, Скандинавии, Восточной Англии, Северной Польше, Северо-Западной России, а также по всему побережью Балтики, кроме северного. Характеризуются как рассудительные, справедливые, расчётливые, предусмотрительные, холодные, зачастую жестокие люди. По умственной одарённости ставятся на первое место.

Восточно-балтийский тип 
Брахицефалы низкого или среднего роста, ширококостного коренастого телосложения. Широкое лицо, волосы серо-жёлтого или серо-коричневого цвета, серые или голубые глаза, относительно широкий короткий нос. Распространены в восточнославянских, прибалтийских, северных финно-угорских странах. Характеризуются как гостеприимные, терпеливые люди с хорошим воображением, быстрой сменой настроения, не ценящие деньги и неспособные к принятию решений. По умственной одарённости ставятся приблизительно на третье место.

Западный (средиземноморский) тип 
Низкорослые долихоцефалы, стройного грациозного телосложения. По пропорциям похожи на нордический тип. Тёмный цвет волос и глаз, темноватая кожа. Распространены в Испании, Италии, меньше — во Франции, Ирландии. Характеризуются как очень эмоциональные, весёлые, легкомысленные люди, немного склонные к жестокости и лени. По умственной одарённости ставятся на пятое место.

Восточный (альпийский) тип 
Низкорослые брахицефалы, коренастого телосложения, склонные к полноте. Широкое, круглое лицо, тёмные волосы и глаза, широкий и короткий нос. Распространены повсеместно, особенно в Скандинавии, Испании, Франции, западнославянских странах, но нигде не составляют большинства. Характеризуются как спокойные, миролюбивые, замкнутые, самодостаточные, бережливые, склонные к жадности и ведомые люди. По умственной одарённости ставятся на четвёртое место.

Динарский тип 
Высокорослые брахицефалы, стройного телосложения. Круглое лицо, загорелая кожа, тёмно-коричневые или чёрные глаза, большой нос. Распространены в Динарских Альпах, Австрии и на Украине. Характеризуются как храбрые, гордые, грубые и вспыльчивые люди. По умственной одарённости ставятся на второе место.

Фальский тип 
Или дальский. Возможно, являются подтипом нордической расы. Долихоцефалы или мезоцефалы очень высокого роста, широкого, но плоского телосложения. Широкое лицо, относительно длинный нос, светлые, часто — рыжие волосы, светлые глаза. Распространены в Вестфалии. Характеризуются как скрытные, дружелюбные, обидчивые, упрямые и добродушные люди. По умственной одарённости ставятся на второе место, наравне с динарским типом.

Оценки 
Расовую теорию Гюнтера относят к нордицизму. При этом Гюнтер выступал против смешения рас (как физического, так и культурного), утверждая, что влияние нордической расы будет отрицательным для азиатских или африканских цивилизаций:

Гюнтер приписывает каждой расе определённый набор установок, фактически утверждая, что ум и характер в основном зависят от расовой принадлежности, а не от влияния среды. Его теория легла в основу нацистской расовой теории, определившей нацистскую политику расовой дискриминации и геноцида.

См. также 
 Нордическая идея
 Расовая теория
 Расиализм
 Расизм
 Расоведение
 Нацистская расовая политика

Примечания

Литература 
 
  

Расовые теории
Нацизм